

Biografia
Güloğlu ha iniziato la sua vita professionale come giornalista in ATV nel 2001.

Güloğlu si è laureato in produzione di programmi televisivi presso l'Università di İstanbul nel 1998. Ha scritto un libro e ha condotto il programma Çalar Saat Hafta Sonu su Fox a partire dal 2011 al 2017. Güloğlu ha condutta i giornali mattini nel Kanal D e Show Radyo.